Niemcy:
 Heiligenhaus – dzielnica Overath
 Heiligenhaus – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Mettmann

Zobacz też:
 Heiligenhaus Am Kreuzberg